Мътница е възможно да се използва за:
 Мътница – на гръцки Макриница, село в дем Синтика, Гърция;
 Мътница - река в Южна България, десен приток на Места
 Мътница - река в Южна България, десен приток на Чепинска река
 Мътница – бивше село, днес квартал на Шумен.